Kojima je nekdanje japonsko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in  le na obeh domačih dirkah za Veliko nagrado Japonske. Na Veliki nagradi Japonske 1976 je  Masahiro Hasemi dosegel enajsto mesto, na Veliki nagradi Japonske 1977 je Kazuyoshi Hoshino tudi dosegel enajsto mesto, Noritake Takahara pa je odstopil.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1976
Športna moštva, razpuščena leta 1977